Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1983./84. je osvojio Partizan iz Beograda.

Prva savezna liga

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva

1983-84